Эйрен:
 Эрен — коммуна во Франции в регионе Лимузен.
 Эйрен, Юхан (1985) — шведский борец греко-римского стиля.